Bicknell (Indiana)
Bicknell (Utah)

Desambiguações de topônimos